Ло́ра Фрэ́нсис До́ннелли (, род. 20 августа 1982, Белфаст) — североирландская актриса.

Биография

Ранняя жизнь и образование 
Доннелли посещала гимназию «Рэтмор» в Белфасте, где прошло её детство. Затем она переехала в Глазго для обучения в Королевской консерватории Шотландии. После окончания консерватории в 2004 году у неё было несколько ролей в театрах Ирландии и Шотландии. Позже она переехала в Лондон, где началась её карьера на телевидении.

Карьера

Кино 
Доннелли исполнила главную роль в фильме «Ненасытная» (2008), а также появилась в фильме «Страх» (2009) в роли Эбби. В биографическом фильме «Бест: Сын своей матери» о Джордже Бесте, в котором исполнила роль Барбары, сестры Беста.

Телевидение 
На телевидении Доннелли дебютировала в 2005 году в телесериале Channel 4 «Сладкие чувства», в котором сыграла любовный интерес главной героини в двух эпизодах. Она также появилась во второстепенных ролях в таких телесериалах, как «Катастрофа», «Ведьма» и «Пропавший». В 2014 году она получила роль Джанет (Дженни) Фрейзер Марри в телесериале Starz «Чужестранка».

Театр 
В октябре и ноябре 2012 года она играла в новой пьесе Джеза Баттеруорта «Река» в театре «Ройал-Корт»; в постановке также были задействованы Доминик Уэст и Миранда Рэйсон. С октября 2014 года по февраль 2015 года Доннелли повторила свою роль в этой пьесе в бродвейской постановке пьесы, в которой также играл Хью Джекман.

Личная жизнь 
Донелли встречалась с бэк-вокалистом североирландской группы Snow Patrol Нэйтаном Коннолли.

Начиная с 2016 года Лора встречается с продюсером Джезом Баттеруортом; в декабре 2016 у пары родилась дочка Роа.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Великобритании